Ву́льва:
 Вульва () — собирательное наименование женских наружных половых органов. 
 Вульва (вольва) — плёнчатое образование на ножке плодового тела некоторых грибов. Названо по аналогии с женскими наружными половыми органами.

См. также